Александр Васильевич Дроздов:
 Дроздов, Александр Васильевич (в монашестве Афанасий; 1800—1876) — епископ Русской православной церкви, архиепископ Астраханский и Енотаевский.
 Дроздов, Александр Васильевич (1900—1968) — советский архитектор.
 Дроздов, Александр Васильевич (1924—1988) — советский философ, профессор ЛГУ.
 Дроздов, Александр Васильевич (род. 1951) — советский и российский архитектор.